Parlamentsvalet i Portugal 2009 hölls den 27 september 2009. Premiärminister José Sócrates socialistparti PS blev största parti med 96 platser i parlamentet, vilket dock var en minskning med 25 mandat.

Valresultat 
Resultat i valet till de 230 platserna i det portugisiska parlamentet - Assembleia da República.

Externa länkar 
 Parlamentsvalet 2009

2009 i Portugal
Portugal
Politik i Portugal
Val i Portugal